«Рождественские каникулы» () — драма, фильм-нуар режиссёра Роберта Сиодмака, по мотивам одноименного романа Уильяма Сомерсета Моэма. Номинация на премию Оскар.

Сюжет 
Лейтенант Чарльз Мейсон спешит из учебного центра домой в Сан-Франциско на помолвку со своей возлюбленной. Незадолго перед вылетом Чарльз получает телеграмму, в которой его невеста сообщает, что вышла замуж за другого. В смешанных чувствах Чарльз всё равно пытается попасть в Сан-Франциско, но непогода задерживает его в Новом Орлеане. Случайно он попадает в ночной клуб (бордель), в котором выступает певица Джекки Ламонт. Она рассказывает Чарльзу трагическую историю своей жизни. Под влиянием её рассказа лейтенант изменяет своё решение и собирается вернуться обратно в лагерь, но волею обстоятельств становится участником неожиданного поворота событий в судьбе девушки.

В ролях 
 Дина Дурбин — Джекки Ламонт
 Джин Келли — Роберт Монетт
 Ричард Уорф — Саймон Фенимор
 Дин Хэренс — Чарльз Мэйсон
 Глэдис Джордж — Валери ДеМерод
 Гейл Сондергард — миссис Монетт
 Дэвид Брюс — Джералд Тайлер
 Хейни Конклин — присяжный (в титрах не указан)
 Джозеф Крехан — Стив (в титрах не указан)

Награды и номинации 
 Номинация на «Оскар» в 1945 году. Лучшая музыка для драмы или комедии.

Ссылки 
 Обзор и критика фильма // moviemartyr.com

Фильмы США 1944 года
Фильмы-драмы США
Фильмы нуар
Экранизации произведений Сомерсета Моэма
Фильмы Universal Pictures
Чёрно-белые фильмы США